Курганы «Безымянный» и «Гульбище» — древнерусские курганы (датированные X ст.) На Болдиных горах в Чернигове.

В общем, курганы Болдиных гор исследовались в 1872 и 1908 годах Д. Я. Самоквасовым, в 1965 году С. С. Ширинским.

Находки раскопок хранятся в Государственном историческом музее в г.Москва.

Подробности исследований

Курган «Гульбище» 
Курган «Гульбище»  — окруженный ровом, насыпь высотой 8,5 м и диаметром 22 м, который впервые раскопан экспедицией археолога Д. Я. Самоквасова в 1872 году. Тогда, во время раскопок, насыпь кургана раскопано на треть высоты, после чего вглубь заложено шурф — колодязь диаметром 14 метров и прорезями с востока и севера.

Исследованиями вокруг кургана обнаружено, что у подножия кургана находились трое грунтовых лестниц.

Одной из первых значительных находок стал шлем черниговского типа, обнаруженный в окислении металлической массе на глубине 8 метров. Он представлял собой металлическую шапкообразную основу с медной вершиной, а также медной полукруглой бляхой впереди. Другие фрагменты железной массы оказались остатками кольчуги, слипшимися в единое целое под действием огня и последующих процессов окисления.

На месте раскопок также обнаружены захоронения мужчины, женщины и лошади. Один из скелетов скорее всего принадлежал дружиннику. Также найдены разнообразные предметы, сопутствующие языческом погребальном обряда кремации (жертвенная посуда из бараньими костями, мехом и т. др. со следами сожжения к возложению в могилу). Бытовые предметы, такие как: саманидський диргем XI ст., огниво и точилка, расческа, нож, молоток, гвозди, остатки деревянных ведер и бронзового кувшина. Среди драгоценностей присутствовали бусы, стеклянные слитки, золотые и серебряные пуговицы, массивные бронзовые подвески, бронзовое кольцо и серебряные поясные пряжки.

Среди различного военного снаряжения наиболее впечатляющей находкой был очень большой меч — самый большой из найденных древнерусских мечей. Его общая длина с ручкой — 126 см (по расчетам). Клинок шириной 6,5 см имел длину 105 см, массивную ручку украшали серебряные насечки и три ряда камней.

Для сравнения: в X веке древнерусские мечи обычно имели длину 85-90 см. Для свободного владения мечом, найденном в кургане «Гульбище», воин должен был иметь рост не менее 215 см. О богатырской фигуре неизвестного дружинника свидетельствовали и другие предметы военного снаряжения, найденные в кургане. Некоторые историки, а также и специалисты по древнему вооружению предполагают, что здесь был похоронен былинный Илья Муромец. Надо отметить, что основания для таких утверждений все же есть. Во многих былинах имя этого сказочно сильного богатыря неоднократно упоминается в связи с теми или иными событиями в Чернигове или около него.

Замеры размеров сделанные после расчистки находки не поднимая меч с поверхности. Во время поднятия меча верхняя часть лезвия раскололась на несколько больших фрагментов, а плоскость лезвия у наконечника вообще рассыпалась на крошки ржавчины . Таким образом, археологам удалось изъять и направить на исследование только рукоятки (эфес) и фрагменты лезвия. Существует только запись Д. Самоквасова о приблизительной длине меча «немногим более 6 пядей в длину».

Исследуя курган Дмитрий Самоквасов отметил, что название кургана является народной. Местный житель объяснил исследователям, за 20 лет до раскопок на верхушке кургана монахи Троицкого монастыря выбрали землю и устроили земляные лавы. Еще раньше верхушка была обложена кирпичом.

Дискуссия вокруг телосложения воина 
Отсутствие полного комплекса фрагментов лезвия меча иногда порождала споры вокруг теории о чрезвычайном росте похороненного.

Версию о феноменальном богатырском росте и телосложении похороненного поддерживали Д. Я. Самоквасов , Б. А. Рыбаков, А. М. Кирпичников, В. В. Седов.

Д. Я. Самоквасов в своих отчетах указал длину меча примерно: «около семи четвертей …», что соответствует 124,46 см (одна четверть — 17,78 см.). и сравнивал его с западноевропейскими двуручными мечами.

Б. А. Рыбаков опирался на описания Самоквасова, не отрицая их, и приводил длину лезвия меча как 103,46 см. Для сравнения Рыбаков давал описания другого известного тогда меч с идентичной рукояткой и лезвием, которое, вероятно, было укороченное.

К проблеме телосложения похороненного обращался А. Дубинець на страницах журнала Сиверянский летопись (2006. — № 5), опираясь на исследования известных мечей, шлемов, стремян. По результатам замеров параметров 67 известных экземпляров мечей древнерусских времен, В .Дубинець доказывает, что экземпляр из кургана не является уникальным, хотя в то же время является редким для того времени. Так по длине рукояти меч с гульбища отнесены к группе, которая составляет 26,9 % от всей выборки, по весу клинка — к группе в 28,6 %. Подытоживая описаное, исследователь предполагает, что такие длинные мечи, вероятно, свидетельствуют о попытке приспособить их к конному бою (похоронен был всадником).

Вторым по применяемости аргументом относительно телосложения воина были замеры стремян . Б. А. Рыбаков писал, что найденные в кургане стремени в полтора раза больше типичного для того времени. Новые исследования показали, что стремена шириной 14 см встречаются в 44 % среди известных ныне находок. А также известные находки еще больших по ширине стремян.

Курган Безымянный 
В 1872 году Дмитрий Самоквасов с экспедицией раскопал второй по своей величине курган  — «Безымянный», который расположен рядом с курганом «Гульбище» на расстоянии около 15 метров. Высота кургана — 5 метров (первоначально —7 м.), диаметр — 21 метр. В собственных исследованиях Д. Я. Самоквасов отметил, что в то время курган оперізував ров 6 аршин (~ 8 м.) шириной и 2 с половиной аршина в глубину. Ров с четырьмя перемычками для подхода к кургану. Курган раскапывался по той же техникой, что и «Гульбище» — сначала археологи сняли половину верховья насыпи, затем углубились в шурф по центру. Комплекс находок в кургане располагался на глубине подножия, где обнаружено большое кострище с землей цвета кирпича. Археологи обнаружили топоры, серпы, ножи, удила, железные обручи от деревянных ведер, остатки одежды. Интересной находкой является осторожно составлены, сгнившие от времени, отрезы грубой ткани. По языческими верованиями считалось, что подобные вещи необходимы в загробной жизни.

Находки из этого кургана имели худшее, состояние чем в соседнем кургане. Некоторые из них были полностью испорчены. Самоквасов объяснил это наличием в канаве ямы, которой к подножию кургана впитывалась сточная вода после дождей.

По мнению известного историка, профессора Бориса Рыбакова, курган «Безымянный» следует датировать первой половиной X века.

См. также 
 Болдины горы
 Курган Дед (Мариуполь)

Примечания

Источники и ссылки 
 Коваленко В. П. Гульбище // 
 В. С. Муха. Гульбище // 

Курганы Украины